Плавция () е име на:

 Женското име на римската фамилия Плавции
 Lex Plautia Papiria, закон от 89 пр.н.е.
 Плавция Ургуланила, първата съпруга на по-късния римски император Клавдий
 Игнота Плавция, майка на Авидия Плавция от втория ѝ съпруг Гай Авидий Нигрин (суфектконсул 110 г.),
 Авидия Плавция Нигрини, съпруга на римския император Луций Елий
 Цейония Плавция, дъщеря на император Луций Елий Цезар и Авидия Плавция; съпруга на Квинт Сервилий Пудент
 Плавция Сервила, дъщеря на Ания Аврелия Фадила и Марк Педуцей Плавций Квинтил
 Плавция, дъщеря на Вителия и Авъл Плавций; съпруга на Публий Петроний и майка на Петрония (съпруга на император Вителий)
 Авидия Плавция, съпруга на Луций Епидий Титий Аквилин и майка на Плавций Квинтил (консул 159 г.)

Плавции